Лас Трес Калаверас има више значења:

 Лас Трес Калаверас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Трес Калаверас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику